Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale 6–2, 6–3  Anke Huber.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

East West Bank Classic 1996